Asseljäger steht für zwei Arten der Spinnengattung Dysdera:
 Großer Asseljäger (Dysdera crocata)
 Kleiner Asseljäger (Dysdera erythrina)